Великденският поздрав е обичай, разпространен сред православните, древноизточни и други християнски общности, които се поздравяват в първия ден на Великден.

На езици от Европа

Източници

Външни препратки 
 Великденски поздрав на различни езици 
 Христосование // Руски етнографски музей 

Великден